Cudicini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Cudicini (* 1973), italienischer Fußballtorhüter
 Fabio Cudicini (* 1935), italienischer Fußballtorhüter